Hirschman ou Hirschmann peut faire référence à :

Personnalités

Hirschman 
 Albert Hirschman (1915-2012), économiste germano-américain  
 , producteur de télévision et réalisateur de télévision
  (1922-1960), mathématicien américain
  (1933-), poète américain et un militant

Hirschmann 
 Cornelis Hirschman, banquier néerlandais secrétaire général de la FIFA
 Henri Hirschmann (1872-1961), compositeur français
 , enseignante américaine
 Richard Hirschmann, inventeur de la fiche banane et fondateur de l'entreprise Richard Hirschmann GmbH & Co.
 Ursula Hirschmann (1913-1991), femme politique social-démocrate et antifasciste allemande
 Vladimir Hirschmann (1867-1936), mécène et collectionneur russe
 Werner Hirschmann, acarologue

Voir aussi 
 Indice de Herfindahl-Hirschmann, un indice mesurant la concentration du marché
 , une tentative de description des cycles du pouvoir politique américain
 Affaire David Hirschmann, un fait divers de 1999 en France.

Source de la traduction